VCT steht für:
 St. Vincent und die Grenadinen
 Victoria Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Victoria (Texas),  Victoria County, Texas
 Variable Cam Timing, System zur Nockenwellenverstellung im Ford Puma 1,7 und im Ford Focus ST170.

Abkürzung